Hrabanek bzw. Hrabánek ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hrabanek (1831–1870), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Vladimír Hrabánek (1938–2008), tschechischer Schauspieler